Richard Lubbock ist der Name folgender Personen:

* Richard Lubbock (Chemiker) (1759–1808), englischer Chemiker
 Richard Lubbock (Geistlicher) (1798–1876), englischer Geistlicher und Naturforscher